

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della IV Olimpiade
 Pallanuoto ai Giochi della V Olimpiade
 Pallanuoto ai Giochi della VII Olimpiade

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nati a Wigan
Vincitori di medaglia d'oro olimpica per il Regno Unito
Alfieri britannici ai Giochi olimpici estivi
Alfieri ai Giochi della V Olimpiade
Membri dell'International Swimming Hall of Fame